Ryuk és un dels personatges principals de la sèrie Death Note, conegut com l'acompanyant del personatge principal Light. És el shinigami que va deixar caure el "Death Note" al món dels humans per pur avorriment, posteriorment, el trobaria Light Yagami; ell es troba amb Light, i tal com les regles marquen, ha d'acompanyar portador del llibre fins que l'amo mori. Però això no significa que no gaudeixi de la seva estada al món humà, al contrari, s'entreté amb cada situació nova que experimenta al costat de Light, sense explicar a més totes les pomes sucoses que té l'oportunitat de degustar, sent aquestes la seva debilitat a aprofitar, amb la finalitat d'obtenir informació o obligar a Ryuk a fer, o deixar de fer alguna cosa, perquè si no les menja per un període considerable, sofreix la síndrome d'abstinència: el seu cos es torça d'una estranya manera.

Al principi no li importa res relacionat amb els humans, però després comença a interessar-se molt per ells, tot això gràcies a la ment de Light. Des del principi li va dir a Light que no estava de cap dels dos costats, ni del seu ni del de "L" que després va ser "M i N". I per això mai li va dir que si el que feia estava bé o malament, limitant-se solament a gaudir de l'acció, i ajudant a Light solament en unes quantes ocasions en les quals ell també es veia afectat. cal destacar, que quan Ryuk coneix a Light, aquest li diu que el mateix va a escriure el seu nom en el seu quadern, cosa que acaba complint.

Personatges de ficció
Death Note